Cipetir (Kadudampit), een plaats in Indonesië met guttapercha-plantage, bron van aangespoelde blokken met "TJIPETIR" erop
Cipetir (Cibeber), een plaats in Indonesië
Cipetir (Lebakwangi), een plaats in Indonesië